Апостольский экзархат Канады — название церковных структур нескольких восточнокатолических церквей:

 Апостольский экзархат Канады (сиро-католический) — апостольский экзархат Сирийской католической церкви.
 Апостольский экзархат Канады (сиро-малабарский) — апостольский экзархат Сиро-малабарской католической церкви в 2015—2018 годах (сегодня — епархия Миссиссоги).
 Апостольский экзархат Канады (украинский) — апостольский экзархат Украинской грекокатолической церкви в 1912—1948 годах (сегодня — архиепархия Виннипега).